Otto navi della Royal Navy britannica si sono chiamate HMS Devonshire, in origine in onore di William Cavendish primo Duca del Devonshire, e in seguito in onore della contea del Devonshire (oggi Devon).

 La prima Devonshire era una nave di linea di terza classe da 80 cannoni varata nel 1692 ed esplosa in azione con la Francia, 1707 nella Battaglia di Capo Lézard.
 La seconda Devonshire era una nave di linea di terza classe da 80 cannoni, varata nel 1710, messa in riserva nel 1740, e venduta nel 1760.
 La terza Devonshire era una nave di linea di terza classe da 74 cannoni in servizio dal 1745 al 1772.
 La quarta Devonshire era una nave incendiaria messa in linea nel 1804 e usata il 3 ottobre di quell'anno a Boulogne.
 La quinta Devonshire era una nave di linea di terza classe da 74 cannoni varata nel 1812, relegata al servizio portuale nel 1849, e demolita nel 1869.
 La sesta Devonshire era un incrociatore in servizio tra il 1904 e il 1921.
 La settima Devonshire era un incrociatore Classe County varato nel 1927, convertito in nave addestramento nel 1947 e venduto nel 1954.
 La ottava Devonshire era un cacciatorpediniere varato nel 1960 e affondato come bersaglio nel 1984.

Nel film di James Bond Tomorrow Never Dies appare una fregata della Royal Navy Type 23 chiamata HMS Devonshire.

Devonshire